Metrodira subtilis är en sjöstjärneart som först beskrevs av Christian Frederik Lütken 1871.  Metrodira subtilis ingår i släktet Metrodira och familjen krullsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krullsjöstjärnor
subtilis